Bronisław Sylwester Górski (1892-), major artylerii Wojska Polskiego
 Bronisław Górski (1900–1940), nauczyciel, oficer piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej